Kh-47M2 Kinzhal (Russisch Х-47М2 Кинжал, ‘dolk’) is een Russische hypersonische lucht-grondraket van 2000 kg met bereik 2000 km en snelheid mach 12 die een kernbom tot 500 kiloton TNT-equivalent kan dragen in dienst sinds december 2017.

Russisch President Vladimir Poetin vermeldde het wapen op 1 maart 2018 voor de Federatieve Vergadering van Rusland als een van de zes wapens in antwoord op de terugtrekking in 2002 van de Verenigde Staten uit het ABM-verdrag.

De raket kan gelanceerd worden vanaf een Mikojan-Goerevitsj MiG-31 Onderscheppingsvliegtuig of een Toepolev Tu-22M bommenwerper.

De raket is ontworpen om een vliegdekschip te vernietigen en daarbij MIM-104 Patriot, THAAD en Aegis Combat System luchtafweer te ontwijken.

Bij mach 12 veroorzaakt de druk een plasma, dat radiogolven absorbeert en de raket zo onzichtbaar maakt voor radar.

Rusland heeft Kh-47M2 Kinzhal voor het eerst ingezet in 2016  tijdens de Syrische burgeroorlog.

In mei 2018 waren 10 MIG-31K voorzien van Kinzhal raketten.
In december 2018 hadden vliegtuigen met Kinzhal raketten 89 missies gevlogen boven de Zwarte Zee en de Kaspische Zee.
In februari 2019 waren al 380 oefenvluchten uitgevoerd, waarvan 70 met bijtanken in de lucht.

In november 2019 steeg een MiG-31 op vanaf vliegbasis Olenya op Kola en lanceerde een Kinzhal raket met mach 10 naar een doelwit te Chalmer-Joe.

In juni 2021 lanceerde een MiG-31K van vliegbasis Khmeimim een Kinzhal raket tegen een doelwit in Syrië.

In februari 2022 zijn MiG-31 met Kinzhal raketten van vliegbasis Soltsy-2 in Oblast Novgorod naar vliegbasis Tsjernjachovsk in de westelijke exclave Oblast Kaliningrad overgevlogen.

Op 12 maart 2022 tijdens de Russische invasie van Oekraïne in 2022 hebben Kinzhal raketten een ondergrondse wapenopslag in Deliatyn en een brandstofvoorraad vernietigd.

Op 6 november zei Vladimir Solovyov op de Russische staatszender dat Kinzhal raketten in 9 minuten London kunnen vernietigen. Op een vliegveld bij Minsk zouden satellietbeelden Kinzhal raketten opgemerkt hebben.

Op 8 maart 2023 hebben zes Kinzhal-raketten infrastructuur van Oekraïne vernield.

Lucht-grondraket
Antischeepsraket
Kernwapen
Russisch wapen